Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Nasdaq-100 Open) van 2002 vond plaats van woens­dag 20 tot en met zondag 31 maart 2002 in de Ameri­kaanse stad Miami. Het was de acht­tiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2002. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen 35 speelsters uit de top 40 deel.

Titelverdedigster Venus Williams was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het achtste reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als eerste geplaatste landgenote Jennifer Capriati in twee sets met een tiebreak in de tweede set. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Miami op haar naam te schrij­ven. Het was haar dertiende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 385.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was als vierde geplaatst, en kreeg daardoor een vrijstelling voor de eerste ronde – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van de Amerikaanse Monica Seles. Haar landgenote Justine Henin, als zesde geplaatst, kreeg eveneens een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor haar openings­partij in de tweede ronde.

De Nederlandse Miriam Oremans was niet geslaagd voor het kwalificatie­toernooi, maar werd als lucky loser tot de hoofdtabel toegelaten – zij strandde daar in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Arantxa Sánchez Vicario en Nathalie Tauziat had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Sánchez Vicario speelde samen met Daniela Hantuchová, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij sneuvelden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets, met tiebreaks in de eerste en de tweede set. Het was hun 27e gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs negen.

Twee Belgische dames speelden mee:
 Justine Henin en de Amerikaanse Meghann Shaughnessy bereikten de kwartfinale – daarin waren zij niet opgewassen tegen de latere winnaressen.
 Els Callens en Iroda Tulyaganova (Oezbekistan) konden na hun eerste optreden hun biezen pakken.

Er waren drie Nederlandse deelneemsters:
 Kristie Boogert en Miriam Oremans verloren meteen hun openingspartij.
 Ook voor Caroline Vis en Française Alexandra Fusai viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Miami 2002
Miami